Wargame bzw. War Game steht für:
 mehrere Arten von Spielen:
 Konfliktsimulation (Brettspiel) (Cosim)
 Tabletopspiele mit Konfliktdarstellungen
 eine Computerspielreihe, siehe Wargame: European Escalation
 The War Game, britischer Kurzspielfilm aus dem Jahr 1965

Siehe auch:
 WarGames